Tunorput bezeichnet:
 Tunorput (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tunorput (Sund, Sisimiut), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland